Мари́я Миха́йлова:
 Михайлова, Мария Александровна (1864—1943) — российская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано).
 Михайлова, Мария Борисовна (1932—2017) — российский искусствовед, историк архитектуры.
 Михайлова, Мария Викторовна (род. 1946) — российский историк литературы.
 Михайлова, Мария Михайловна (1920—2001) — марийская советская актриса театра, заслуженная артистка РСФСР.